О картине Леонардо да Винчи см. Мадонна с гвоздикой

«Мадонна с гвоздиками» — миниатюрная (279 на 224 мм) картина с изображением Девы Марии и младенца Христа, приписываемая Рафаэлю флорентийского периода (ок. 1506—1507 гг.). С 2004 года принадлежит Национальной галерее в Лондоне.

С точки зрения композиции «Мадонна» представляет собой вариацию «Мадонны Бенуа» Леонардо да Винчи. Наиболее кардинально переосмыслена цветовая гамма. Фигуры помещены в тускло освещенном интерьере, где за арочным окошком виднеется руина, символизирующая крушение языческого мира с рождением Христа. Мадонна и младенец держат в руках гвоздики, которые предвещают пролитую кровь и страсти Христовы.

Подобно «Пиру богов» и другим полотнам из собрания Альдобрандини, картина прошла через руки Винченцо Камуччини, прежде чем попасть (в 1853 году) в замок Алник в собрание герцога Нортумберленда. Долгие годы она считалась копией с утраченного оригинала Рафаэля. Только в 1991 году искусствовед Николас Пенни (впоследствии с 2008 по 2015 год он был директором Лондонской национальной галереи) убедил учёный мир в том, что это оригинал. В последние годы, однако, появилось несколько публикаций, оспаривающих эту атрибуцию.

В 2004 году герцог Нортумберленд объявил о намерении продать картину. Национальная галерея на своём сайте и в средствах массовой информации забила тревогу: последний оставшийся в частных руках шедевр Рафаэля может быть перекуплен иностранцем и покинуть страну. Благодаря спонсорской помощи галерея договорилась, что герцог уступит полотно музейщикам за 35 млн фунтов. Чтобы окупить вложения, «Мадонну с гвоздиками» провезли с выставкой по многим городам Соединённого Королевства.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

гвоздика
Картины из собраний Лондонской национальной галереи
Картины 1507 года
Иисус Христос в живописи